Miejscowości w USA:
 Cedar Bluff – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Cherokee
 Cedar Bluff – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Tazewell
Gminy w USA:
 Cedar Bluff (ang. Cedar Bluff Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon